Yusuke Yamazaki é um ator japonês. Ele é conhecido por fazer o filme Live action do anime Lovely Complex.

Atores do Japão
Pessoas do período Heisei